O termo Leiothrix pode referir-se a:

 Leiothrix (ave)
 Leiothrix (planta)

Desambiguação